180-й истребительный авиационный полк (180-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 180-й истребительный авиационный полк

 30-й гвардейский истребительный авиационный полк
 30-й гвардейский Краснознамённый истребительный авиационный полк
 30-й гвардейский Барановичский Краснознамённый истребительный авиационный полк
 30-й гвардейский Барановичский Краснознамённый ордена Суворова истребительный авиационный полк
 Полевая почта 40585

Создание полка 
180-й истребительный авиационный полк образован 20 марта 1941 года в ВВС Московского военного округа на аэродромах Шаталово и Поворино (Смоленская область) в составе 4 эскадрилий на самолётах И-16. Полк вошёл в состав 61-й истребительной авиационной дивизии ВВС Московского военного округа
.

Переформирование полка 
180-й истребительный авиационный полк 22 ноября 1942 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм переименован в 30-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 24 июня 1941 года по 19 марта 1942 года, Итого — 268 дней
 с 12 июня 1942 года по 17 июля 1942 года, Итого — 35 дней,
Всего 403 дня

Командиры полка 
 гвардии капитан, майор Сергеев Александр Петрович, с 03.1941 г. по 13.10.1941 г.
 гвардии майор, подполковник Хлусович Иван Михайлович, с 10.1941 г. по 18.12.1943 г.

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Смоленское сражение с 10 июля по 10 сентября 1941 года
 Битва за Москву с 30 сентября 1941 по 19 марта 1942 года
 Сталинградская битва с 12 июня 1942 по 13 июля 1942 года

Отличившиеся воины полка 
  Антипов Юрий Александрович, заместитель командира эскадрильи 180-го истребительного авиационного полка в годы войны. После войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 1957 года за освоение новой военной техники и проявленные при этом мужество и героизм лётчику-испытателю полковнику Юрию Александровичу Антипову присвоено звание Героя Советского Союза со вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11096).
  Горголюк Александр Иванович, командир звена 30-го гвардейского истребительного авиаполка 1-й гвардейской истребительной авиадивизии 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии капитан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза, Золотая Звезда № 1112
  Долгушин, Сергей Фёдорович, командир эскадрильи 180-го истребительного авиационного полка 46-й авиационной дивизии, лейтенант, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза, Золотая Звезда № 598.
  Кузнецов Иннокентий Васильевич, заместитель командира 30-го гвардейского истребительного авиаполка 273-й истребительной авиадивизии 6-го истребительного авиакорпуса 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии майор, Указом Президента СССР от 22 марта 1991 года удостоен звания Герой Советского Союза, Золотая Звезда № 11642.
  Макаров Сергей Васильевич, командир звена 180-го истребительного авиационного полка 46-й смешанной авиационной дивизии Калининского фронта, лейтенант, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.
  Ренц Михаил Петрович, командир эскадрильи 30-го авиационного истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии, гвардии майор, 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 9083

Статистика боевых действий 
Всего за 1941 и 1942 годы полком:

Свои потери:

Потери самолётов по типам:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Фотографии личного состава и боевых самолётов 180 иап
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы